Le nom dUSS Richmond a été porté par trois navires de lUS Navy, d'après Richmond (Virginie) :
l, un brick de 16 canons lancé en 1798, revendu en 1801;
l, un sloop à vapeur en service de 1860 à 1919;
l, un croiseur léger de classe Omaha qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Richmond